National Rifle Association, Amerikaanse belangenorganisatie
 National Recovery Administration, organisatie ter regeling van de economie tijdens de New Deal
 National Recreation Area, zie meer bij National Park Service
 Nederlandse Racquetball Associatie, zie meer bij Racquetball
 NRA (band), punkrock band uit Amsterdam 
 Neutelings Riedijk Architects, architectenbureau in Rotterdam 
 Nuclear Regulation Authority, toezichthouder op nucleaire activiteiten in Japan